George O'Hara (acteur), Amerikaans acteur
Een pseudoniem van Beatlesgitarist George Harrison.